Купела () — город и городская коммуна в Буркина-Фасо, в Восточно-Центральной области страны. Административный центр провинции Куритенга.

География 
Город расположен на востоке центральной части страны, в 137 км к востоку от Уагадугу и в 82 км к западу от Фада-Нгурма, на высоте 296 м над уровнем моря. Является центром католической архиепархии Купела.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 23 106 человек. Население городской коммуны по данным переписи 2006 года составляет 58 632 человека. Основная этническая группа — моси.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Буркина-Фасо